Éric Antoine peut désigner :

 Éric Antoine (1974-), un photographe français ;
 Éric Antoine (1976-), un magicien français.